Piette ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Piette (* 1960), belgischer Anthropologe und Autor
 Elisabeth Piette (1785–1852), Trappistin, Priorin, Äbtissin und Klostergründerin
 Jean Louis Piette (1767–1833), französisch-deutscher Unternehmer
 Louis Piette (1803–1862), deutsch-französischer Unternehmer, Autor und Erfinder
 Maurice Piette (1871–1953), französischer Politiker
 Prosper Joseph Maria Piette (1806–1872), deutsch-französischer Unternehmer und Erfinder
 Samuel Piette (* 1994), kanadischer Fußballspieler